Ramsey é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Ramsey (Dakota do Norte)
Condado de Ramsey (Minnesota)

Desambiguações de topônimos